Наумов Сергій:
 Наумов Сергій Володимирович (нар. 1969) — український банкір, голова правління Ощадбанку (з 2 листопада 2020 року)
 Наумов Сергій Іванович () — латвійський хокеїст, воротар.
 Наумов Сергій Максимович (1929—1980) — радянський російський письменник, сценарист.
 Наумов Сергій Олександрович (історик) (нар. 1958) — український історик, доктор історичних наук
 Наумов Сергій Олександрович (артист) (нар. 1952) — український артист музичної комедії, актор Київського театру оперети. Заслужений артист України (2009).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок